Prusias ist der Name von:

 Prusias ad Hypium, antike Stadt in Bithynien, heute Konuralp (Üskübü) in der Provinz Düzce (Türkei)
 Titularbistum Prusias ad Hypium
 Prusias ad Mare, antike Stadt an der Propontis, heute Gemlik in der Türkei
 Prusias (Gattung), eine Gattung der Riesenkrabbenspinnen

Personen:
 Prusias I., König von Bithynien ca. 230–182 v. Chr.
 Prusias II., König von Bithynien 182–149 v. Chr.
 Prussias, König von Blys aus der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff